А́лла Бори́совна О́динг (р. 16 июля 1961, Воронеж) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).

Биография 

Алла Одинг родилась 16 июля 1961 года в Воронеже. После окончания Воронежского государственного института искусств (мастер В. В. Тополага), в 1982 году поступила в ГАБДТ имени Горького. Среди её основных ролей — Катарина Кавальери в спектакле «Амадеус» Г. А. Товстоногова. С 1984 года — актриса Молодёжного театра на Фонтанке. Параллельно работала в театре «Приюте комедианта».

Признания и награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (3 июня 2006 года) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу.
 Заслуженная артистка Российской Федерации (17 июля 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Творчество

Роли в театре 
  — «Звучала музыка в саду» — (реж. Ефим Падве)
  — «Утиная охота» — Вера (реж. Ефим Падве)
  — «Гроза» А. Н. Островского — Варвара (реж. Семён Спивак)
  — «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана — Роксана (реж. Ефим Падве)
  — «Игрок»  —  мадмаузель Бланш (реж. Ефим Падве)
  — «Какая музыка была, какая музыка звучала...» — (реж. Е. М. Падве)
  — «Своя семья, или Замужняя невеста» А. Шаховской, А. Грибоедова, Н. Хмельницкого — Варвара Саввишна (реж. Михаил Черняк)
  — «Мещанин во дворянстве» Жана-Батиста Мольера — Маркиза Доримена (реж. Семён Спивак)
  — «Трёхгрошовая опера» Бертольта Брехта — (реж. Семён Спивак)
  — «Стакан воды» Эжена Скриба — Королева Анна (реж. Семён Спивак)
  — «Священные чудовища» Жана Кокто — Эстер (реж. Семён Спивак)
  — «Женитьба Бальзаминова» — Сваха (реж. Ю.Томашевский)
  — «Антигона» Жана Ануя — Исмена (реж. Ю.Томашевский)

Фильмография 
  — Войдите, страждущие!
  — Кащей Бессмертный (фильм-спектакль) — Царевна Ненаглядная Краса (поёт Софья Ялышева)
  — Савраска — Марья Степановна, учительница
  — Не улетай, землянин! (короткометражный) — Аделаида Альтаировна, заместитель главврача детского санатория
  — Последнее дело Варёного — Алла Борисовна, секретарша
  — Мсье Иван Провансе (фильм-спектакль)
  — Охота на Золушку —
  — Убойная сила 3 — мать Дубова
  — Улицы разбитых фонарей 3 — Короленко
  — Крот 2 — Лариса, жена Виктора Сергеевича
  — Женский роман —
  — Агентство НЛС 2 — Элла
  — Вдох-выдох — Мила
  — Морские дьяволы 2 — губернатор
  — Мушкетёры Екатерины — императрица Екатерина II
  — Улицы разбитых фонарей 9 — Ирина, секретарь профессора Звонцова
  — История зечки — Тамара Анатольевна, мать «Клондайка»
  — С чёрного хода
  — Ментовские войны — психолог
  — Военная разведка. Первый удар (фильм 4-й «Троянский конь») — Ева Бенедиктовна Беляцкая
  — Лучшие враги (5-я серия «Коллекционер»)— Тамара Ивановна Барсукова
  — Восхождение на Олимп — мать Елены
  — Высокие ставки — Татьяна Максимова, игрок в казино, владелица сети закусочных "Дёшево-сердито"
  — Невский. Проверка на прочность — Элеонора Константиновна, директор школы
  — Последняя статья журналиста — Надежда Ивановна, мать Светы

Примечания

Ссылки 
 Алла Одинг на сайте Молодёжного театра на Фонтанке
  Алла Одинг в проекте VanDerQ «Актёры театра и кино» 

Персоналии:Молодёжный театр на Фонтанке
Персоналии:Санкт-Петербург
Выпускники Воронежского института искусств